Amiens (stad), een stad in Noord-Frankrijk,
 Graafschap Amiens, een middeleeuws graafschap,
 Amiens SC, een voetbalclub
 Amiens AC, een kleinere voetbalclub
 Amiens SC (hockeyclub)
 Arrondissement Amiens
 Bisdom Amiens

zie ook:
 Vrede van Amiens uit 1802 tussen Frankrijk en Groot-Brittannië
 Internationaal filmfestival van Amiens
Handvest van Amiens, belangrijke vakbondsclausule